Мортагуа (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу. Находится в составе крупной городской агломерации Большая Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Численность населения — 2.8 тыс. жителей (посёлок), 10,4 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 248,59 км².

Расположение 
Посёлок расположен в 40 км на юго-запад от адм. центра округа города Визеу.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Агеда
 на северо-востоке — муниципалитет Тондела
 на востоке — муниципалитет Санта-Комба-Дан
 на юге — муниципалитет Пенакова
 на западе — муниципалитеты Меальяда, Анадия

История 
Поселок основан в 1192 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алмаса
 Серкоза
 Кортегаса
 Эшпинью
 Мармелейра
 Мортагуа
 Пала
 Собрал
 Трезой
 Вале-де-Ремижиу

См. также 
 Визеу (округ)
 Муниципалитеты округа Визеу
 Районы округа Визеу

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Визеу
Города Португалии